Voici la liste des planètes mineures numérotées de 341001 à 342000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 341001 à 342000

341001-341100

341101-341200

341201-341300

341301-341400

341401-341500

341501-341600

341601-341700

341701-341800

341801-341900

341901-342000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 300 001 à 400 000